Maxim puede referirse a las siguientes personalidades:

 Carl Johann Maximowicz o Karl Ivanovich Maximowicz (1827-1891); botánico ruso (abreviatura: Maxim.).
 Florin Maxim (n. 1981), futbolista rumano.
 Hiram Percy Maxim (1869-1936), radio-operador.
 Hiram Stevens Maxim (1840-1916), inventor estadounidense, inventor de la primera ametralladora automática portátil.
 Hudson Maxim (1853-1927), inventor y químico estadounidense.
 Joey Maxim (1922-2001), boxeador estadounidense.
 Maxim Reality, cuyo nombre verdadero es Keith Andrew Palmer (n. 1967); cantautor inglés, conocido por su participación con la banda inglesa de música electrónica The Prodigy.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes empresas y organizaciones:

 Maxim Healthcare Services.
 Maxim Institute.
 Maxim Integrated Products, empresa fabricante de circuitos integrados.
 Maxim Transportation Services.
 Maxim's, un restaurante situado en París (Francia).
 Maxim's Caterers Limited, una cadena de restaurantes situada en China y que usa el nombre del restaurante parisino anteriormente mencionado.

También, en entretenimiento, puede referirse a:
 Maxim, revista internacional para hombres.
 Maxim Radio, programa de radio de la revista Maxim.

En videojuegos:
 Maxim, Personaje Garena Free Fire

Además, puede hacer referencia a:
 La ametralladora Maxim, la primera ametralladora automática portátil, inventada por Hiram Stevens Maxim, en 1884.